Pass – in idrografia, canale sottomarino
 Pass – sinonimo di lasciapassare
 Joe Pass – chitarrista jazz statunitense

Pagine correlate 
Passi